Als Weltmeisterschaft 2000 oder WM 2000 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2000 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2000
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2000
 Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2000
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2000
 Bob-Weltmeisterschaft 2000
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2000
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2000
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2000
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2000
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2000
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2000
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2000
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2000
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2000
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2000
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 1999/2000
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2000/01
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2000
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2000
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2000
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2000
 Fechtweltmeisterschaften 2000
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2000
 Freiwasserweltmeisterschaften 2000
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2000 (Fußball)
 Futsal-Weltmeisterschaft 2000
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2000
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2000
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2000
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2000
 Kanupolo-Weltmeisterschaft 2000
 Karate-Weltmeisterschaft 2000
 Kurzbahnweltmeisterschaften 2000
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2000
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2000
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2000
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2000
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2000
 Rallye-Weltmeisterschaft 2000
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2000
 Ringer-Weltmeisterschaften 2000
 Ruder-Weltmeisterschaften 2000
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 2000
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 2000
 FIDE-Schachweltmeisterschaften 1993–2005#FIDE-Weltmeisterschaft 2000
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2000
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2000
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2000
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2000
 Snookerweltmeisterschaft 2000
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2000
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2000
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2000
 Superbike-Weltmeisterschaft 2000
 Supersport-Weltmeisterschaft 2000
 Tischtennisweltmeisterschaft 2000
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2000
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2000
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2000
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 2000
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2000

!
Weltmeisterschaften nach Jahr